Вилијам Август, војвода од Камберленда (Leicester Square, 26. април 1721 - Лондон, 31. октобар 1765) је био војвода од Камберленда и британски војсковођа. Био је трећи син краља Џорџа II и Каролине од Бранденбург-Ансбаха. Најпознатији је што је угушио Јакобитски устанак у бици код Калодена. Упркос победи код Калодена, његова војна каријера је била прилично неуспешна.

Породично стабло 

Рођени 1721.
Умрли 1765.